Muška sekcija Odbojkaškog kluba "Valpovka" (OK "Valpovka"; Valpovka Valpovo; Valpovka) iz Valpova, Osječko-baranjska županija, Republika Hrvatska.   
U sezoni 2020./21. muška sekcija OK "Valpovka" se ligaški ne natječe u seniorskoj konkurenciji.

O klubu 
Klub je osnovan 1971. godine pod imenom OOK "Valko" (Omladinski odbojkaški klub "Valko"), i to sa ženskom ekipom. Muška momčad je osnovana 1973. godine, te se ubrzo počela natjecati u Ligi Slavonije i Baranje.  
1991. i 1992. godine, kao posljedica Domovinskog rata, klub nije djelovao. 1993. godine odbojkaši kluba ulaze u "Drugu hrvatsku državnu ligu".  1996. godine dolazi do promjene imena iz OK "Valko" u HOK "Valpovo", te nadalje nastupa pod tim imenom, uz povremene dodatke sponzora (P.P.K. Valpovo) u imenu. 2000. godine klub mijenja ime u OK "Valpovka".  
Od sezone 2000.01. do 2002./03. odbojkaši "Valpovke" nastupaju u hrvatskoj "Prvoj ligi", odnosno "1. A ligi". Do kraja 2000.-ih "Valpovka" pretežno igra u "1. B hrvatskoj ligi", a nadalje pretežno u "2. Hrvatskoj ligi - Istok" ("2. A nacionalna liga - Istok"). U sezoni 2020./21. seniori "Valpovke" se ne natječu ligaški.  
OK "Valpovka" također organizira turnir u odbojci na travi.

Uspjesi 
 1. B HOL / 2. HOL (jedinstvena) 
 prvak: 1999./2000. 

 2. HOL / 2. A HOL 
 prvak: 2011./12. (Istok) 
 doprvak: 1996./97. (Skupina A), 2020./11. (Istok), 2012./13. (Istok), 2014./15. (Istok)    

 3. HOL - Istok 
 prvak: 1992./93.

Pregled plasmana po sezonama

Poznati igrači

Poznati treneri

Unutarnje poveznice 
 OK Valpovka Valpovo (žene) 
 Valpovo

Vanjske poveznice 
 ok-valpovka.hr 
 Odbojkaški klub "Valpovka" Valpovo, facebook stranica 
 localgymsandfitness.com, Odbojkaški klub "Valpovka" Valpovo 
 natjecanja.hos-cvf.hr, OK VALPOVKA 
 hos-web.dataproject.com, OK Valpovka (M) 
 volleybox.net, OK Valpovka 
 sportilus.com, ODBOJKAŠKI KLUB VALPOVKA

Izvori 
 ok-valpovka.hr, Povijest, pristupljeno 27. ožujka 2021.  
 valpovstina.info, 45. obljetnicu „OK Valpovka“: Međunarodni odbojkaški turnir, objavljeno 14. prosinca 2016., pristupljeno 27. ožujka 2021. 
 zsuval.com, Zajednica Športskih Udruga Grada Valpova, Sportske udruge, pristupljeno 27. ožujka 2021. 
 poslovna.hr, ODBOJKAŠKI KLUB VALPOVKA 
 fininfo.hr, O.K."VALPOVKA" 
 bisnode.hr, ODBOJKAŠKI KLUB "VALPOVKA" 
 companywall.hr, ODBOJKAŠKI KLUB "VALPOVKA" 
  

 
Valpovka
Valpovački leksikon
Šport u Valpovu